Paul Friedlander ou Paul Friedländer peut faire référence à

 Paul Friedlaender (chimiste) (1857–1923), chimiste allemand
 Paul Friedlaender (philologue) (1882–1968), philologue allemand
 Paul Friedlander (artiste) (né en 1951), artiste anglais
 Paul Friedlander (golfeur) (né vers 1970), golfeur eswatinien

Homonymie de personnes